Lioubov Yarovaïa peut désigner :
 Lioubov Yarovaïa,pièce de théâtre mise en scène par  en 1926
 Lioubov Yarovaïa, film de Yan Frid sorti en 1953, adapté de la pièce ;
 Lioubov Yarovaïa, film de Vladimir Fetine sorti en 1970, adapté de la pièce ;